USS Billfish je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Billfish (SS-286) 
 USS Billfish (SSN-676)

Billfish